Donjimeno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Donjimeno (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Donjimeno (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar